Lucala kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Lucala, kommun, Cuanza Norte, 
 Lucala (vattendrag i Angola), 

Robotskapade Angolaförgreningar